Radikal (hemija) [slobodni radikal], atomi, molekuli, ili joni sa nesparenim elektronima
 Radikal celog broja, proizvod prostih brojeva koji dele taj broj
 pripadnik ili poklonik radikalizma ili neke radikalne političke partije (npr. Srpske radikalne stranke) ili nekog drugog udruženja sa radikalnom konotacijom